Василий Иванович Сорокин
 Сорокин, Василий Иванович (1922—1974) — полный кавалер ордена Славы.
 Сорокин, Василий Иванович (1848—1919) — профессор агрономии Казанского университета, доктор химии.